A8, A 8  eller A-8 kan syfta på:

 A8 – ett pappersformat, se A-format
 A8 – ett sexkopplat snällångtågslok, se H3s
 Audi A8 – bilmodell 
 A8-länderna

Motorvägar
 A8 (motorväg, Belgien)
 A8 (Frankrike)
 A8 (motorväg, Grekland)
 A8 (motorväg, Italien)
 A8 (motorväg, Kroatien)
 A8 (motorväg, Nederländerna)
 A8 (motorväg, Polen)
 A8 (motorväg, Schweiz)
 A8 (motorväg, Tyskland)
 A8 (motorväg, Österrike)
 A8 – en huvudväg i Skottland, se M8 (motorväg, Storbritannien)

Svenska artilleriregementen
 No 8 - Vaxholms artillerikår (1889–1901)
 No 8 - Boden-Karlsborgs artilleriregemente (1893–1914), se Boden-Karlsborgs artilleriregemente
A 8 - Boden-Karlsborgs artilleriregemente (1914–1919), se Boden-Karlsborgs artilleriregemente
 A 8 - Bodens artilleriregemente (1919–1998, 2022–), se Bodens artilleriregemente
 A 8 - Norrlands artilleriregemente (1998–2000), se Bodens artilleriregemente